Wolstenholme peut désigner :

Personnes 
Christopher Wolstenholme, (1978-) bassiste du groupe de rock anglais Muse
Elizabeth Wolstenholme (1834-1918), féministe britannique
Joseph Wolstenholme (1829-1891), mathématicien britannique à qui l'on doit entre autres le théorème de Wolstenholme et dont les nombres de Wolstenholme et les nombres premiers de Wolstenholme portent le nom
Woolly Wolstenholme (1947-2010), claviériste du groupe de rock anglais Barclay James Harvest

Lieu 
Cap Wolstenholme, extrémité nord du Québec